Вулькапродерсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10319.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны —  (АНП) по результатам выборов 2017 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия UDW занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Бургенланда